Мо́лния — многозначный термин:
 Молния — атмосферное явление, гигантский электрический искровой разряд, проявляющийся яркой вспышкой света. См. также шаровая молния.
 Молния — вид застёжки, предназначенный для быстрого соединения/разъединения двух элементов изделия из ткани либо кожи.
 Молния — метательное оружие народов Африки.
 «Молния» — пометка срочных и важных сообщений, требующих приоритета на почте, в прессе и т. д.
 «Молния» — военная операция армии Хорватии против войск самопровозглашенной Республики Сербская Краина (1995).
 Орбита «Молния» — один из типов высокой эллиптической орбиты с наклонением в 63,4°, аргументом перицентра −90° и периодом обращения в половину звёздных суток.

В культуре 
 «» — опера Фроманталя Галеви по либретто Анри де Сен-Жоржа (Париж, Опера-Комик, 1835).
 «Молния» — художественный фильм Стюарта Хейслера с Хамфри Богартом в главной роли (США, 1950).
 «Молния» — телесериал по мотивам комиксов о супергерое Флэше (США, 1990—1991).
 «Молния» — песня российского певца Димы Билана, выпущенная 9 ноября 2018 года на лейбле Archer Music.
 Персонажи
 Молния — главная героиня компьютерной игры Final Fantasy XIII.
 Молния (Тандербласт) — персонаж мультсериала «Трансформеры: Кибертрон».

Техника 
 Судостроение
 «Молния» — колёсный пароход Черноморского флота Российской империи (1826—1843).
 «Молния» — парусная шхуна Балтийского флота Российской империи (1829—1844).
 «Молния» — польский эсминец типа «Гром», во время Второй мировой войны входивший в состав британского флота; корабль-музей ВМС Польши.
 «Молния» — ракетные катера, выпускавшиеся в СССР и России в 1979—1996 годах.
 Связь
 «Молния-1» — первый советский спутник связи, впервые успешно запущенный в 1965 году. Его модификации:
 «Молния-1+» (1967—1983), «Молния-2» (1971—1977), «Молния-3» (1974—2003), «Молния-1Т» (1983—2004), «Молния-3К» (2001—2005).
 «Молния» (ПКМ-20)  — стационарный коротковолновый радиопередатчик.
 Вооружение
 «Молния» — одноразовая ракета-носитель среднего класса, разработанная в СССР в 1960 году.
 «Молния» — противокорабельная ракета авиационного базирования Х-45, разработанная в СССР в 1960-х годах.
 «Молния» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-55, выпускаемая в Сербии с 2004 года.
 Другое
 «Молния» — марка механических часов, выпускавшихся Челябинским часовым заводом в 1947—2007 годах.
Знак опасности поражения электрическим током выполненный в виде желтого треугольника и молнии чёрного или красного цвета .

Организации 
 Россия
 «Молния» — научно-производственное предприятие в отрасли авиационной промышленности, существующее в Уфе с 1941 года.
 «Молния» — научно-производственное объединение предприятий авиакосмической промышленности, существующее в Москве с 1976 года.
 «Молния» — машиностроительный завод в Москве, предприятие Росатома. 
 «Молния» — торговая сеть, основанная в Челябинске в 1998 году.
 «Молния» — футбольный клуб из Москвы, участвовавший в чемпионате СССР (класс «Б») в 1967—1969 годах и любительском первенстве России.
 Украина
 «Молния» — конструкторское бюро в отрасли приборостроения, существующее в Одессе с 1972 года.
 «Молния» — футбольный клуб, организованный в Северодонецке в 2000 году.

Топоним 
 Молния — деревня в Мордовии, Россия.
 Молния — деревня в Ибресинском районе Чувашии, Россия.

См. также 
 
 Молния Зевса